Purav Raja e Divij Sharan erano i detentori del titolo, ma sono stati sconfitti in semifinale da Juan Sebastián Cabal e Treat Huey.

In finale Cabal e Huey hanno sconfitto Sergio Galdós e Roberto Maytín con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 

  Andrés Molteni /  Adil Shamasdin (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Treat Conrad Huey (campioni)

 Marc López /  David Marrero (semifinale)
 Purav Raja /  Divij Sharan (semifinale)

Wild card 

  Matthew Ebden /  Manuel Sánchez (quarti di finale)

 Hans Hach Verdugo /  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Los Cabos Open 2017